Speerträger bezeichnet:

 einen Infanteristen, der hauptsächlich mit einem Speer bewaffnet ist
 einen bestimmten Statuentypus, siehe Doryphoros